Борейко — украинская, белорусская и польская фамилия. Известные носители:

 Борейко, Андрей Викторович (род. 1957) — российский дирижёр.
 Борейко, Аркадий Александрович (1898—1955) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Борейко, Валентин Васильевич (1933—2012) — советский спортсмен по академической гребле.
 Борейко, Владимир Яковлевич (род. 1957) — Представитель Российской Федерации в группе ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации, 2007—2009 советник Генерального секретаря ОДКБ.
 Борейко, Галина Михайловна (род. 1938) — советская артистка балета.
 Борейко, Дмитрий Александрович (1885—1946) — российский лётчик, организатор авиации, участник Белого движения.
 Борейко, Емельян Иванович (1916—1965) — председатель колхоза, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Борейко, Михаил Степанович (род. 1948) — народный депутат Украины I созыва.
 Борейко, Николай Павлович (род. 1936) — советский шашист. 
 Борейко, Станислав Геннадиевич (род. 1965) — советский гребец-байдарочник.
 Борейко, Юзеф (1729—1762) — профессор риторики Виленской шляхетской коллегии.
 Борейко, Яков Ильич (1923—2009) — лётчик Великой Отечественной войны, штурмовик-разведчик.

См. также 
 Борейко (боярин) — боярин при дворе Великого князя Витеня (1309).
 Борейко (герб) — польский шляхетский герб.
 Ходзько-Борейко, Ян — инициатор и первый магистр масонской ложи «Северный факел».
 Ходзько-Борейко, Александр Леонардович (1804—1891) — польский писатель.
 Ходзько-Борейко, Иосиф Иванович — генерал-лейтенант.
 Ходкевич-Борейко, Леонард (1776—1838) — генерал-майор (бригадный генерал).